

Astronomia
344 Desiderata – asteroide della fascia principale

Cinema
Desiderata (Mater dolorosa) –  film del 1917 diretto da Abel Gance
Desiderata (Wer zuletzt küßt...) – film del 1936 diretto da E.W. Emo

Letteratura
Desiderata –  poesia in prosa di Max Ehrmann

Altro
Desiderata – nome proprio di persona italiano femminile
Desiderata – altro nome di Ermengarda (moglie di Carlo Magno)